Кариљо има више значења:

 Кариљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кариљо, Ел Регадио (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кариљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику